André Bettex (1909-2005), pasteur, Juste parmi les nations ;
 César Bettex (né en 1863), tireur sportif suisse ;
 Frédéric Bettex (1837–1915), professeur suisse et écrivain apologétique ;
 Gustave Bettex (1868–1921), homme politique suisse ;
 Hans Bettex (1899–1963), architecte, urbaniste et homme politique suisse-allemand ;
 Jean-François Bettex (1816–1887), homme politique suisse ;
 Pascal Bettex (né en 1953), sculpteur suisse ;
 Sydney Bettex (né en 1922), chef décorateur britannique.

Famille du canton de Vaud